Verfassungsausschuss steht für:

 Verfassungsausschuss der Frankfurter Nationalversammlung, 1848/1849
 Verfassungsausschuss der Weimarer Nationalversammlung, 1919
 Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee, 1948, erarbeitete einen Vorentwurf für das deutsche Grundgesetz
 Verfassungsausschuss des Parlamentarischen Rates, 1948/1949, siehe Parlamentarischer Rat #Wahl des Parlamentarischen Rates

Siehe auch:
 Vorbereitender Verfassungsausschuss